

Прізвище 

 Марія Дима (1899—1998) — українська громадська діячка
 Дима Микола Федорович ( 1936) — український радянський діяч

Топонім 
 Дима — річка в Сафоновському районі Смоленської області Росії, ліва притока Дніпра

Див. також 
 Димка (значення)
 Діма